PMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Tehuelche, Puerto Madryn (CB), Argentina